Недопекина (Недопёкина):

 Недопекина, Виктория Сергеевна (род. 1994) — российская футболистка.
 Недопекина, Кристина Анатольевна (род. 1989) — российская и казахстанская гандболистка.